Classe Borodino è il nome di diverse classi di navi russe, costruite tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900.
Classe Borodino (nave da battaglia), pre-dreadnought costruite a partire dal 1899.
Classe Borodino (incrociatore), incrociatori da battaglia la cui costruzione iniziò nel 1913 e non fu mai ultimata.
Classe Borodino (motonave), navi passeggeri fluviali russe utilizzatre anche in ambito militare come trasporto truppe durante la guerra russo-giapponese e la rivoluzione bolscevica.